Cameron Norrie – tennista britannico
 David Norrie – ex giocatore di football americano statunitense
 Willoughby Norrie, I barone Norrie – generale e politico britannico